Saint-Vaast ist der Name des heiligen Vaast (Wadast, Vedast, lat. Vedastes, Vedastus, franz. Gaston) und steht für:
 Abtei Saint-Vaast mit der Kathedrale von Arras, die an der Stelle der von dem Heiligen errichteten Kapelle gegründet wurde, nachdem dessen Gebeine dorthin überführt worden waren

 Saint-Vaast (Belgien), Stadt in Belgien, siehe La Louvière

Orte in Frankreich:
 Saint-Vaast-de-Longmont, Département Oise
 Saint-Vaast-d’Équiqueville, Département Seine-Maritime
 Saint-Vaast-Dieppedalle, Département Seine-Maritime
 Saint-Vaast-du-Val, Département Seine-Maritime
 Saint-Vaast-en-Auge, Département Calvados
 Saint-Vaast-en-Cambrésis, Département Nord
 Saint-Vaast-en-Chaussée, Département Somme
 Saint-Vaast-la-Hougue, Département Manche
 Saint-Vaast-lès-Mello, Département Oise
 Saint-Vaast-sur-Seulles, Département Calvados

Orte im Département Pas-de-Calais:
 Airon-Saint-Vaast
 Aubin-Saint-Vaast
 Biache-Saint-Vaast
 Neuville-Saint-Vaast
 Richebourg-Saint-Vaast, heute Richebourg (Pas-de-Calais)